«Ужгород» () — украинский футбольный клуб из одноимённого города. Домашние матчи проводит на стадионе «Авангард»

История 
Существующий клуб — уже третья попытка создать в Ужгороде городскую футбольную команду, однако предыдущие 2 проекта, также имевшие название ФК «Ужгород», созданные в 1995 и 2011 годах соответственно, просуществовали не дольше двух лет и в соревнованиях уровнем выше чемпионата области не участвовали.

Данный футбольный клуб был создан в 2015 году, основатели команды сразу заявили, что будут делать ставку на местных футболистов. В дебютном сезоне ФК «Ужгород» стал чемпионом и обладателем кубка Закарпатской области, повторив успех в следующем, 2016 году. В сезоне 2018—2019 годов команда участвовала в любительском чемпионате Украины, где заняла 6-е место в группе среди 10 команд. В 2019 году ФК «Ужгород» прошёл аттестацию Профессиональной футбольной лиги Украины и получил право выступать во второй лиге. В дебютном сезоне на профессиональном уровне команда заняла предпоследнее, 10-е место в своей группе, однако уже в следующем году клуб стал вторым в группе «А» и получил право выступать в Первой лиге.

В 2022 году, после вторжения в Украину российских войск руководством клуба было принято решение приостановить выступления в чемпионате Украины

Стадион 
Выступая на любительском уровне, «Ужгород» проводил матчи на местном стадионе «Автомобилист». Начав выступления среди профессиональных клубов, команда перебралась на главный стадион Закарпатья — ужгородский «Авангард».

Достижения 
 Чемпионат Закарпатской области
 Победитель (2): 2015, 2016
 Бронзовый призёр: 2018
 Кубок Закарпатской области
 Обладатель (2): 2015, 2016

Главные тренеры 
 Михаил Иваница (2020)
 Иван Шанта (2015—2017)
 Тарас Тулайдан (2017—2018)
 Мирослав Бабяк (2018—2019)
 Василий Варга (2019)
 Михаил Иваница (2020)
 Владимир Васютик (2020—2021)
 Михаил Иваница (2021)
 Богдан Блавацкий (2021—2022)

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 
 
 

Футбольные клубы Закарпатской области
Спортивные клубы Ужгорода